Fomin (männliche Form) bzw. Fomina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Fomina-Klotz (* 1989), ukrainisch-russische Tennisspielerin
 Alexander Iwanowitsch Fomin (1733–1804), russischer Forschungsreisender, Mitglied der Petersburger Akademie
 Alexander Wassiljewitsch Fomin (1867–1935), russisch-sowjetischer Botaniker und Zoologe
 Alexander Wassiljewitsch Fomin (Politiker) (* 1959), russischer Politiker und General
 Daniil Dmitrijewitsch Fomin (* 1997), russischer Fußballspieler

 Iwan Alexandrowitsch Fomin (1872–1936), russisch-sowjetischer Architekt
 Jefim Moissejewitsch Fomin (1909–1941), sowjetischer Militär
 Jelena Alexandrowna Fomina (* 1979), russische Fußballspielerin 
 Jewstignei Ipatowitsch Fomin (1761–1800), russischer Komponist
 Maksim Fomin (* 2000), litauischer Biathlet
 Margarita Michailowna Fomina (* 1988), russische Curlerin
 Marija Alexandrowna Fomina (* 1993), russische Theater- und Filmschauspielerin 
 Michail Fomin (* 1969), russischer Pianist
 Mychailo Fomin (* 1981), ukrainischer Alpinist
 Nikolai Fomin (* 1937), Chefingenieur des Kernkraftwerkes Tschernobyl
 Nikolai Sergejewitsch Fomin (1895–1987), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Olga Igorewna Fomina (* 1989), russische Handballspielerin
 Ruslan Fomin (* 1986), ukrainischer Fußballspieler und -trainer 
 Sergei Wassiljewitsch Fomin (1917–1975), sowjetischer Mathematiker
 Sergey Fomin (* 1958), russisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Sergey Fomin (Tennisspieler) (* 2001), usbekischer Tennisspieler

 Wladimir Wladimirowitsch Fomin (1909–1979), sowjetischer Chemiker